Plastira steht für:

 Plastira (Athen), ein Stadtteil von Athen

Plastira ist der Familienname folgender Personen:

 Rafaela Plastira (* 1999), griechisches Model, Miss Griechenland